Biografies:
 Pedro Santa Cecilia García (1984, Gijón), futbolista espanyol.
 Santa Cecília, santa del cristianisme, patrona dels músics.
 Geografia:
 Santa Cecília de Voltregà, municipi d'Osona.
 Barranc de Santa Cecília (Torallola), barranc del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Carena de Santa Cecília, serra de Navès (Solsonès).
 Edificis:
 Santa Cecília de Barcedana, antiga església del terme de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà.
 Santa Cecília de Bolvir, església del poble de Bolvir, a la Baixa Cerdanya.
 Santa Cecília d'Elins, antiga abadia benedictina del terme de Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell.
 Santa Cecília de Fígols, església del poble de Fígols, al Berguedà.
 Santa Cecília de Granera, església del poble de Granera, al Moianès.
Santa Cecília de les Serres, església del disseminat de Les Serres (Sant Martí de Llèmena), al Gironès
 Santa Cecília de Montserrat, antiga abadia benedictina del terme de Marganell, al Bages.
 Santa Cecília de Senet, església del poble de Senet, al terme de Vilaller, a l'Alta Ribagorça.
 Santa Cecília de Torallola, ermita del poble de Torallola, al terme de Conca de Dalt,al Pallars Jussà.
 Catedral de Santa Cecília d'Albi, a l'arxidiòcesi d'Albi, França.
 Miscel·lània:
 Unió Musical Santa Cecília de Rafelcofer, associació musical de Rafelcofer (Safor).
 Associació Musical Santa Cecília d'Alcalà de Xivert, associació musical d'Alcalà de Xivert (Baix Maestrat).
 Missa solemne de Santa Cecília, missa composta per Charles Gounod estrenada el 1855.